Falbe steht für: 

 Falbe (Pferdefarbe), eine Fellfärbung bei Pferden 

Falbe ist der Familienname folgender Personen: 
 Gotthilf Samuel Falbe (1768–1849), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Hans Hagerup Falbe (1772–1830), norwegisch-dänischer Komponist und Politiker 
 Ida Falbe-Hansen (geborene Hansen; 1849–1922), dänische Lehrerin, Philologin und Frauenrechtlerin
 Joachim Martin Falbe (1709–1782), deutscher Bildnismaler, Radierer und Zeichner 
 Jürgen Falbe (1933–2017), deutscher Chemiker und Manager